Vélez bzw. Velez steht für:
 Vélez (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Vélez bzw. Velez ist der Name folgender 

geografischer Objekte:
 Vélez-Málaga, Stadt in Spanien
 Vélez (Kolumbien), Stadt und Gemeinde im kolumbianischen Departamento Santander
 Provinz Vélez, Provinz im kolumbianischen Departamento Santander
 Vélez de Benaudalla, Gemeinde in Spanien
Vélez-Blanco, Gemeinde in Spanien

astronomischer Objekte:
 (4338) Velez, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Velež
 Veles